Stephans ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Stephan.

Namensträger 
 Lydia Stephans (* 1960), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Michael Stephans (* 1945), US-amerikanischer Jazzmusiker

Familienname